NWA pode ser:
National Wrestling Alliance (NWA) - Promotora de wrestling profissional activa desde 1948.
N.W.A - Antigo grupo de Gangsta Rap (1986-1991).
Northwest Airlines - Companhia aérea norte americana (código ICAO: NWA)

Desambiguação